Hugo Cadenbach ist der Name folgender Personen:

* Hugo Cadenbach (Tuchfabrikant) (1833–1899), deutscher Unternehmer
 Hugo Cadenbach (Richter) (1874–1943), deutscher Richter, Unternehmer und Politiker
 Hugo Cadenbach (Bankier) (1916–2000), deutscher Bankier und Diplomat